Вестальте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на схід від Парижа, 80 км на південний захід від Страсбура, 16 км на південний захід від Кольмара.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 389 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 985,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Вестальтен на сайті французького Національного інституту географії 
 Вестальтен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вестальтен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вестальтен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вестальтен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхній Рейн